В настоящее время в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс встречаются 66 видов млекопитающих, наиболее крупным из которых считается олень вапити (в зависимости от классификации, самостоятельный вид либо подвид благородного оленя) с массой самцов до 315 кг. Наиболее крупный и заметный хищник — чёрный медведь, встречающийся во всех высотных поясах и в любом уголке парка, включая населённые людьми кемпинги.

Сумчатые

Насекомоядные

Рукокрылые

Зайцеобразные

Грызуны

Хищные

Китопарнокопытные

См.также 

 Список млекопитающих Флориды

Примечания

Ссылки 
 

Списки млекопитающих
Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс